Dersu Uzala – il cacciatore che guidò Vladimir Klavdievič Arsen'ev
 Dersu Uzala – romanzo di viaggio del 1923 di Vladimir Klavdievič Arsen'ev che racconta le gesta del cacciatore
 Dersu Uzala - Il piccolo uomo delle grandi pianure – film del 1975 di Akira Kurosawa, trasposizione del romanzo di Arsen'ev
 Dersu Uzala – film del 1961 diretto da Agasi Arutjunovič Babajan